47-я дивизия — наименование дивизии в вооружённых силах различных государств.

Пехотные дивизии

 47-я пехотная дивизия (Российская империя)
 

Горные дивизии

 47-я горнострелковая дивизия (СССР)

Танковые дивизии

 47-я танковая дивизия (СССР)

Ракетные дивизии
 47-я ракетная дивизия